Deze lijst geeft een overzicht van eilanden in de wereld, gerangschikt naar bevolkingsdichtheid.

Dichtstbevolkte eilanden (meer dan 1000 inwoners per km²)

Eilanden behorend tot het Koninkrijk der Nederlanden

Dunstbevolkte eilanden
Er bestaan vele onbewoonde of verlaten eilanden. Het grootste onbewoonde eiland in de wereld is Devoneiland in Canada (55.247 km²).
 Groenland - behoort tot Denemarken - bevolking 56.452 ; landoppervlakte 2.166.086 km² = 1 inwoner per 38,37 km² of 0,02 inwoners/km²
 Baffineiland - deel van Nunavut, Canada - bevolking 11.000 ; landoppervlakte 507.451 km² = 1 inwoner per 46,13 km² of 0,02 inwoners/km²
 Victoria-eiland - Canada - bevolking 1875 ; landoppervlakte 217.291 km² = 1 inwoner per 115,88 km² of 0,0008 inwoners per km²
 Ellesmere Island - deel van Nunavut, Canada - bevolking 146 ; landoppervlakte 196.235 km² = 1 inwoner per 1344,08 km² of 0,000744 inwoners per km²

Zie ook
 Lijst van eilanden
 Lijst van landen naar bevolkingsdichtheid

Lijsten van eilanden
Aardwetenschappelijke lijsten